Храм Петра́ и Па́вла — название христианских храмов, освящённых во имя святых апостолов Петра и Павла.

Обиходные названия: Петропавловская церковь, Петропавловский собор.

Престольный праздник — 12 июля в православных храмах, 29 июня в католических.

Россия

Алтайский край 
 Храм Первоверховных Апостолов Петра и Павла — в Барнауле.
 Петропавловский собор — в Барнауле (утрачен).

Екатеринбург и область 
 Храм Святых Апостолов Петра и Павла — в городе Полевской.
 Церковь Петра и Павла — в селе Кисловское Каменского городского округа.
 Церковь Петра и Павла — в поселке Нейво-Шайтанский.
 Церковь Петра и Павла — в Североуральске.

Ивановская область 
 Храм Святых Апостолов Петра и Павла — в городе Шуя.

Иркутская область 
 Петропавловская церковь — в Иркутске.
 Храм Святых Апостолов Петра и Павла — в городе Шелехове.

Калужская область 
 Церковь Петра и Павла — в Калуге.
 Собор Святых Петра и Павла — в Тарусе.

Москва 
 Петропавловская церковь в Кремле (утрачена).
 Храм Апостолов Петра и Павла в Басманной слободе
 Храм Апостолов Петра и Павла в Петровском-Разумовском
 Храм Петра и Павла в Лефортове
 Храм Петра и Павла в Ясеневе
 Храм Святых Апостолов Петра и Павла в Тропарёве
 Храм Святых Апостолов Петра и Павла у Яузских ворот
 Церковь Петра и Павла на Якиманке
 Храм Святых Апостолов Петра и Павла (католический).
 Собор Святых Петра и Павла (лютеранский).

Московская область 
 Петропавловская церковь - в Волоколамске
 Церковь Петра и Павла — в Коломне.

 Петропавловская церковь — в деревне Лужки городского округа Истра.
 Церковь Петра и Павла — в городе Лыткарино.
 Храм Апостолов Петра и Павла — в посёлке Малаховка городского округа Люберцы.
 Храм Апостолов Петра и Павла — в селе Новопетровское городского округа Истра.
 Храм Петра и Павла — в Химках.

Нижегородская область 
 Храм Петра и Павла в Печерском Вознесенском монастыре — в Нижнем Новгороде.
 Церковь Петра и Павла во Флорищевой пустыни — в посёлке Фролищи Володарского района
 Петропавловская церковь — в селе Арапово Богородского района (утрачена).
 Церковь Петра и Павла — в селе Криуши Воротынского района.

Новгородская область 
 Церковь Петра и Павла в Кожевниках — в Великом Новгороде.
 Церковь Петра и Павла на Синичьей горе — в Великом Новгороде.
 Храм Святых Апостолов Петра и Павла — в Великом Новгороде (католический).
 Церковь Петра и Павла в Валдае — в Валдае.

Санкт-Петербург и область 
 Петропавловский собор — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Петра и Павла при Николаевском инженерном училище — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Святых Петра и Павла — в Санкт-Петербурге (лютеранская).
 Церковь Святых Апостолов Петра и Павла — в посёлке Белоостров Всеволожского района (лютеранская, утрачена).
 Собор Святых Петра и Павла — в Выборге (лютеранский).
 Петропавловская церковь — в посёлке Вырица.
 Церковь Святых Апостолов Петра и Павла — в деревне Малые Горки Ломоносовского района (лютеранская).
 Петропавловская церковь — в Петергофе (утрачена).
 Церковь Святых Петра и Павла — в Сестрорецке.
 Церковь Святых Апостолов Петра и Павла — в посёлке Токсово Всеволожского района (лютеранская).
 Кирха Святых Апостолов Петра и Павла в Яльгелеве — в деревне Яльгелево Ломоносовского района (лютеранская, утрачена).

Тверская область 
 Храм Петра и Павла — в городе Белый.
 Храм Петра и Павла — в посёлке Карачарово Конаковского района
 Петропавловская церковь — в Кашине.

Томская область 
 Петропавловский собор — в Томске.
 Петропавловская церковь — в деревне Нагорный Иштан.

Тульская область 
 Петропавловский храм — в Туле.
 Храм Святых Апостолов Петра и Павла — в Туле (католический).

Ярославская область 
 Церковь Петра и Павла — в Ярославле.
 Церковь Петра и Павла на Волжском берегу — в Ярославле (утрачена).
 Церковь Петра и Павла при кадетском корпусе — в Ярославле (утрачена).
 Церковь Святых Петра и Павла — в Ярославле (лютеранская).
 Церковь Петра и Павла — в посёлке Поречье-Рыбное.

Другие 
 Церковь Святых Апостолов Петра и Павла — в селе Вирма в Карелии
 Петропавловский собор — в Казани.
 Петропавловская церковь — в Камбарке, Удмуртия.
 Храм Петра и Павла — в селе Лаптовицы Псковской области.
 Храм-часовня Петра и Павла — в Липецке.
 Церковь Святых Павла и Петра — в Махачкале (армянская).
 Петропавловская церковь — в селе Норья в Удмуртии.
 Петропавловский собор — в Орле (утрачен).
 Петропавловский собор — в Перми.
 Петропавловский собор — в Петрозаводске (утрачен).
 Храм Святых Апостолов Петра и Павла — в Прохоровке Белгородской области.
 Петропавловская церковь — в селе Ратонаволок Архангельской области.
 Церковь Петра и Павла — в Самаре.
 Собор Святых Апостолов Петра и Павла — в Саратове (католический).
 Храм Апостолов Петра и Павла — в городе Светлоград Ставропольского края.
 Храм Святых Апостолов Петра и Павла — в Севастополе.
 Петропавловская церковь — в городе Севске Брянской области.
 Петропавловский собор — в Симферополе.
 Храм Петра и Павла — в городе Ужур Красноярского края.
 Петропавловская церковь — в Уфе.
 Церковь Петра и Павла — в селе Чёрный Яр Астраханской области.
 Храм Петра и Павла — в селе Юраково Рязанской области.

Аргентина 
 Приход Петра и Павла — в Гуэмесе (католический).

Армения 
 Церковь Святых Павла и Петра — в Ереване (армянская).

Белоруссия 
 Собор Святых Апостолов Петра и Павла — в Минске.
 Петропавловский собор — в Гомеле.
 Петропавловская церковь — в Ружанах.
 Церковь Святых Петра и Павла — в Вензовце.
 Церковь Святых Петра и Павла — в Ивье.
 Храм Святы́х Апо́столов Петра́ и Па́вла — в деревне Жуковка.
 Церковь Святых Петра и Павла — в Шклове (католическая).

Бельгия 
 Базилика Святых Петра и Павла — в Сент-Юбере (католическая).

Болгария 
 Церковь Святых Петра и Павла — в Никополе.

Великобритания 
 Собор Святых Петра и Павла — в Шеффилде (англиканская).
 Собор Святых Петра и Павла — в Бристоле (католический).

Венгрия 
 Собор Святых Петра и Павла — в Пече (католический).

Германия 
 Церковь Святых Петра и Павла — в Алахе (католическая).
 Церковь Святых Апостолов Петра и Павла — в Бохуме (католическая).
 Собор Святых Петра и Павла — в Кёнигслуттер-ам-Эльме (католический).

Грузия 
 Церковь Святых Петра и Павла — в Тбилиси (католическая).

Ирландия 
 Собор Святых Петра и Павла — в Эннисе (католический).

Казахстан 
 Петропавловская церковь — в Караганде.

Латвия 
 Церковь Петра и Павла — в Риге.

Литва 
 Церковь Первоверховных апостолов Святых Петра и Павла — в Вильнюсе.
 Церковь Святых Петра и Павла — в Вильнюсе (католическая).
 Церковь апостолов Петра и Павла — в Молетае (католическая).
 Церковь апостолов Петра и Павла — в Швенченском районе (католическая).
 Собор Святых Петра и Павла — в Шяуляе (католический).

Люксембург 
 Церковь Святых Петра и Павла — в Люксембурге.

Польша 
 Церковь Петра и Павла — в Варшаве.
 Церковь Святых Апостолов Петра и Павла — в Августове.
 Церковь Святых Петра и Павла — в Кракове (католическая).
 Церковь Святых Петра и Павла — в Слупске.
 Церковь Святых Петра и Павла — в селе Тылич (католическая).

Сербия 
 Церковь Святых Апостолов Петра и Павла — в Сремски-Карловци.
 Церковь Святых Апостолов Петра и Павла — Стари-Расе.

Украина 
 Собор Святых апостолов Петра и Павла — в Каменец-Подольске (католический).
 Церковь Святых Петра и Павла — во Львове (католическая).
 Церковь Петра и Павла — в Ровно (католическая).

Финляндия 
 Храм Святых Апостолов Петра и Павла — в Хамине.

Франция 
 Собор святых Петра и Павла — в Нанте (католический).

Чехия 
 Петропавловская церковь — в городе Карловы Вары.
 Базилика Святых Петра и Павла — в Вышеграде (католическая).
 Собор Святых Петра и Павла — в Брно (католический).

Швейцария 
 Церковь Святого Петра и Павла — в Берне (католическая).

Эстония 
 Собор Святых Петра и Павла — в Таллине.
 Домский собор Петра и Павла — в Тарту (католический).

См. также 
 Петропавловский монастырь

Примечания